Ивано́поль — название населённых пунктов:

Турция 
 Иванполь — прежнее название села Молламустафа района селим ила Карс.

Украина 
 Иванополь — село в Литинском районе Винницкой области.
 Иванополь — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Иванополь — посёлок городского типа в Чудновском районе Житомирской области.